Roparts est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Edward Robarts (1770?-1832?), marin gallois ;
 John Robarts (1917-1982), avocat et homme politique canadien ;
 Gerald Robarts (1878-1961), officier, banquier et joueur de squash britannique ;
 Richard Robarts (1944-), pilote automobile britannique.

Divers 
 , institut de recherche médicale de l’Université Western Ontario. 

Patronyme anglais